Argentyna
 Villa Nueva – miasto w Argentynie, w prowincji Mendoza
 Villa Nueva – miasto w Argentynie, w prowincji Córdoba
 Villa Nueva – miejscowość w Argentynie, w prowincji Santiago del Estero
Boliwia
 Villa Nueva – gmina w Boliwii
 Gwatemala
 Villa Nueva – miasto w Gwatemali
 Honduras
 Villa Nueva – miasto w Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán